Billy Higgins est le nom de plusieurs personnalités anglo-saxonnes :
 Billy Higgins (1936-2001), batteur de jazz américain.
 Billy Higgins (1945-), karatéka britannique.
 Billy Higgins, producteur de films américain.